Fernando I Gonzaga (Mantua, 26 de abril de 1587 – ib., 29 de octubre de 1626). Duque de Mantua y de Montferrato desde 1612 hasta 1626. Accedió al ducado tras la conocida como la Guerra de sucesión de Montferrato (1613-1617), que le enfrentó con el ducado de Saboya.
Durante sus años de gobierno, Fernando, hombre de gran cultura e intelecto, mas no dotado del espesor humano y político que había hecho grandes a sus predecesores, no se distinguió por ningún especial factor positivo.

Biografía 
Hijo segundo del duque Vicente I y de Leonor de Médici, primogénita del gran duque Francisco I de Médici y de la archiduquesa austriaca Juana de Habsburgo-Jagellón. 

Destinado a la carrera eclesiástica, recibió la púrpura cardenalicia en diciembre de 1607 con veinte años de edad. No obstante su nombramiento, era como su padre de carácter inquieto y enamoradizo. Luego de la muerte prematura de su hermano mayor Francisco IV, en 1612, Fernando renuncia a la púrpura cardenalicia y asumió el poder, no obstante la oposición del duque Carlos Manuel I de Saboya, que reclamaba Montferrato, gobernado por los Gonzaga. El duque de Saboya con su reclamo motivó una crisis diplomática, en la cual su contendiente era Fernando solo formalmente; en realidad el conflicto fue muy amplio y englobaba a España y Francia, que por motivos diversos apoyaron a Fernando contra la protesta saboyana. Es conocida como la Guerra de sucesión de Montferrato (1613-1617).

En abril de 1613 el duque de Saboya invadió el Monferrato, ocupando Alba, Moncalvo y Trino. Las tropas españolas aliadas de Gonzaga entraron en el ducado y ante el fracaso de las tropas saboyanas en los asedios de Casale y Nizza Monferrato se decidió en 1615 mantener el statu quo, retirándose Carlos de los territorios ocupados. En 1616 los saboyanos volvieron a ocupar Alba con apoyo francés, pero la toma española de Vercelli y el cambio de bando de Francia, que pasó apoyar a Gonzaga, supuso la retirada definitiva de las tropas saboyanas del Monferrato en 1617.  

En 1616 casó en secreto con una joven condesa, Camilla Faà di Bruno, a la que luego repudió. Al mismo tiempo trataba de casarse con Catalina de Médici, hija del gran duque Fernando I de Médici, con la que se casó en Florencia el 7 de febrero de 1617. La novia pronto se reveló estéril, lo que agravaba el problema de la sucesión dinástica, por lo que el único sucesor en la línea principal de la familia era su hermano menor, Vicente. Éste en 1616 se había casado con una pariente mayor que él llamada Isabella Gonzaga di Novellara, matrimonio al que se opuso Fernando y trató de anularlo.

La historia se arrastró durante años, tanto que Fernando no logró obtener la anulación del matrimonio de su hermano, porque murió con solo 39 años, el 29 de octubre de 1626. Su fallecimientos sin descendencia llevó en pocos años a la guerra de sucesión de Mantua.

Poco tiempo antes de morir, Fernando, debido a su situación financiera desastrosa, había comenzado la venta de una parte de la célebre colección de obras de arte acumulada durante años por su familia. La venta fue concluida por una cifra irrisoria de sus sucesores, su hermano Vicente II y su primo Carlos I de Gonzaga-Nevers.

Ancestros

Véase también 

Guerra de sucesión de Montferrato

Referencias

Enlaces externos 
Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato

Nobles de Italia del siglo XVI
Gobernantes de Mantua del siglo XVII
Fernando
Cardenales creados por Paulo V
Cardenales de Italia del siglo XVII
Nacidos en Mantua
Fallecidos en Mantua